Heluo kan syfta på följande platser:

Kina 

 Heluo (köping i Kina, Shandong), 
 Heluo (köping i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar